Irondale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Irondale (Alabama)
Irondale (Georgia)
Irondale (Missouri)
Irondale (Ohio)
Port Hadlock-Irondale